I detentori del titolo Bob Bryan e Mike Bryan si sono confermati campioni portando a tre il numero di vittorie consecutive, per loro è il quinto titolo nelle ultime sei edizioni. In finale hanno sconfitto Mahesh Bhupathi e Leander Paes per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (primo turno)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

  Wesley Moodie /  Dick Norman (primo turno) 
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (terzo turno) 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno, ritirati) 
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (terzo turno) 
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
  Nicolás Almagro /  Marc López (primo turno) 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Carsten Ball /  Chris Guccione
  James Duckworth /  Benjamin Mitchell
  Colin Ebelthite /  Adam Feeney
  Matthew Ebden /  Peter Luczak
  Samuel Groth /  Greg Jones
  James Lemke /  Matt Reid
  Marinko Matosevic /  John Millman

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011
ATP World Tour 2011